Stuchtey ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Stuchtey (* 1965), deutscher Historiker
 Martin Stuchtey (* 1968), deutscher Geologe und Wirtschaftswissenschaftler
 Sonja Stuchtey (* 1972), deutsche Kinderbuchautorin

Siehe auch:

 Zeche Stuchtey, Kohlenbergwerk in Witten-Borbachtal